Meteora bezeichnet:

 die Meteora-Klöster nahe der Stadt Kalambaka in Griechenland
 Meteora (Gemeinde), eine Gemeinde in der griechischen Region Thessalien
 Meteora (Film), griechischer Film aus dem Jahr 2012 von Spiros Stathoulopoulos
 Meteora (Album), ein Musikalbum der Band Linkin Park
 Meteora (Albertus Magnus), eine Schrift des mittelalterlichen Gelehrten und Dominikaners Albertus Magnus